Oberhofer est un patronyme porté par plusieurs personnalités du monde du sport :
Herbert Oberhofer (1955-2012), footballeur autrichien.
Karin Oberhofer (1985-), biathlète italienne.